Altingsvalget 2003 blev afholdt på Island den 10. maj 2003.

Politiske valg i 2003
Politiske valg i Island